Округ Грегори ():
 округ Грегори — штат Южная Дакота, США.
 округ Грегори — штат Новый Южный Уэльс, Австралия.